Janusz Daszuta (1961–2018) – polski duchowny metodystyczny, działacz ekumeniczny, społeczny i samorządowy, członek Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.
 Józef Daszuta (1902–1940) – polski podoficer, żołnierz Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, kawaler Orderu Virtuti Militari.